Олимбе́к Махмадбе́кович Шири́нов (; ) — таджикский музыкант, руководитель группы «Парем», звукорежиссёр, фотограф, блогер.

Образование 
В 1992 году окончил среднюю школу № 37 имени Героя Советского Союза Александра Григорьевича Мироненко, в г. Душанбе.

В 1993 году поступил в Душанбинский педагогический институт имени Т. Г. Шевченко, факультет филологии.

В 1995 году бросил учёбу в институте, посвятив себя музыкальной деятельности.

Трудовая деятельность 
В период с 1993 по 1995 годы играл на бас гитаре в группах «Парем», «Камчатка», «Сумасшедший солдат», «Навигатор».

С 1995 по 1997 годы работал артистом оркестра Таджикского академического театра оперы и балета им. Садриддина Айни.

С 1995 года барабанщик, вокалист, музыкальный продюсер и руководитель группы «Парем». Является единственным поющим барабанщиком Республики Таджикистан .

С 1999 года главный звукорежиссёр «JC Records Studio».
Записал песни таких исполнителей, как: Садриддин Начмиддинов, Сухроби Сафарзод, Нозия Кароматулло, Сироджиддин Фозилов, Нигина Амонкулова, Сохибкирон Нозимов, Шабнами Сураё, Мухаммадрафи Кароматулло, Бахром Гафури, Тахмина Ниязова, Мехрубони Равшан, Аврангзеб. 

C 1999 года является звукорежиссёром и выпускающим продюсером всех песен группы «Парем».

C 2007 года директор ООО «Интерсолар-Т» (группа компаний «Интек»).

С февраля 2022 года занимает жесткую пророссийскую позицию в связи с проводимой РФ спецоперацией на Украине.

Хобби — Фотография.

Награды 
12 марта 2022г. послом Российской Федерации в Республике Таджикистан И.С. Лякиным-Фроловым награждён памятной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»

Примечания

Ссылки 
 «Не существует того, что бы вы не могли сделать»: Олим Ширинов о самом важном в жизни
 Олим Ширинов — о музыке, пандемии и о животных
 Руководитель группы «Парем» Олим Ширинов в гостях у Sputnik Таджикистан. Выпуск от 17.10.2017
 Ширинов: Таджикистану никуда не уйти от России
 Как зарабатывают на музыке таджикские исполнители?
 
 
 Олим Ширинов: «В борьбе за правое дело все средства хороши»

Музыканты Таджикистана